

Деламер — населений пункт в штаті Південна Австралія.

Деламер — село в общині Деламер і Окмер, графство Чешир.
 Лей Деламер — село в графстві Вілтшир.
 Тедстон Деламер — село в Герефордширі.
 16975 Деламер — астероїд головного поясу.

 Барон Деламер — спадковий титул в системі перства Сполученого Королівства.

Також 
 Деламерський ліс (Delamere Forest)